Ditteney ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Ditteney (1933–2010), deutscher Kommunalpolitiker
 Joseph Ditteney († 1890), Besitzer des Heidelberger Lokals Zum Seppl
 Klara Ditteney, ab 1864 Ehefrau von Friedrich Immisch